Aderbal es el nombre de varios personajes, que puede corresponder a:
Aderbal, gobernador cartaginés de Drépano durante la primera guerra púnica
Aderbal, gobernador cartaginés de Gades durante la segunda guerra púnica
Aderbal de Numidia, rey de Numidia (118 a. C.- 112 a. C.)